Ромериљал има више значења:

 Ромериљал, Лоте 32-А (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ромериљал, Ел Торито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику